Ultimate Kylie — третий альбом-компиляция австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущен в 22 ноября 2004 года на лейбле Parlophone Records. В альбом вошли композиции из девяти студийных альбомов певицы, а также две новые песни, «I Believe in You» и «Giving You Up». Ultimate Kylie был выпущен в различных форматах, при этом большинство стран, имеющих с двумя дисками CD, в то время как другие страны включал бонус DVD, и бонус цифровая скачать видео из «Dancing Queen», кавер-версией от 1970-х годов шведской группы ABBA.

Список композиций

Ссылки 
 Ultimate Kylie на сайте Allmusic

Сборники Кайли Миноуг
Сборники Parlophone
Сборники Capitol Records